

Корнилово — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Корнилово — село, Каменський район, Алтайський край
 Корнилово — село, Томський район, Томська область

Див. також 
 Корниловка
 Корнілово